Ка́чча ( охота) — поэтическая и музыкальная форма в Италии XIV — начала XV веков, один из наиболее характерных жанров светской музыки периода Ars nova.

Краткая характеристика 
Рисует сцены охоты, рыбалки, ярмарки. Для каччи типична звукоизобразительность — лай собак, пение кукушки, выкрики торговцев и т. п. В основе текстовой формы каччи строфа, которая строится как чередование рифмованных семи- и/или одиннадцатисложных строк (что в целом типично для итальянской светской поэзии).

Для музыки каччи характерно трёхголосие: два верхних голоса поют канон в (музыкальный интервал) приму, третий (фактурно равноправный с остальными) голос обычно поручен инструменту. После канона может следовать второй раздел формы — ритурнель (также канонический). Быстрый темп, мелизматика, вставки гокетной техники требуют от исполнителей каччи высокого технического мастерства.

Среди композиторов, писавших каччи, Герарделло Флорентийский («Tosto che l’alba»), Лоренцо Флорентийский («A poste messe»), Я́копо Болонский («Uselleto selvaggio»), среди авторов текстов к каччам — известные поэты XIV века Никколо́ Сольданьери и Франко Саккетти. Известный образец каччи — «Chosì pensoso» Франческо Ландини:

Французский аналог каччи (встречается в тот же исторический период Ars nova, но значительно менее распространён) — трёхголосная шас (франц. chasse — охота).

Французская шас по со­дер­жа­нию близ­ка к пас­ту­ре­ли. Ка­нон в со­че­та­нии с зву­ко­изо­бра­зи­тель­но­стью встре­ча­ет­ся и в других жан­рах позд­не­го пе­рио­да французского Арс но­ва (напр., ано­ним­ное ви­ре­ле «Or sus vous dormes trop» – «Ну и дол­го же вы спи­те»).

Издания 
 La caccia nell’Ars Nova italiana. Edizione critica e commentata dei testi e delle intonazioni / A cura di Michele Epifani. Firenze: Sismel, 2019 (Collana: La Tradizione Musicale. Studi e testi 20)

Примечания

Литература 
 Pirrotta N. Caccia // Enciclopedia della musica. Vol. 1. Milano: Rizzoli Ricordi, 1972, p. 429—431.
 Gallo F.A. Caccia (Trecento) // Handwörterbuch der musikalischen Terminologie (1973).
 Baumann D. Die dreistimmige italienische Lied-Satztechnik im Trecento. Baden-Baden, 1979.

Ссылки 
 Качча Лоренцо «A poste messe» (в исполнении ансамбля Freiburg Spielleyt)

Музыка Средневековья
Музыка эпохи Возрождения
Вокальная музыка
Музыкальные жанры
Текстомузыкальные формы
Строфика
Силлабическое стихосложение